Plusieurs souverains et seigneurs européens sont appelés Charles V.

Empereurs, rois 
 Charles V dit le Sage (1338-1380), roi de France de 1364 à 1380.
 Charles V dit Charles Quint (1500-1558), roi d'Espagne à partir de 1516 et empereur du Saint-Empire germanique de 1519 à 1556.

Ducs, princes, comte 
 Charles V (1643-1690), duc titulaire de Lorraine de 1675 à 1690.
 Charles V, Charles de Bourbon (1788-1855), infant d'Espagne et prétendant au trône d'Espagne en 1833.
 Charles V de Naples (1661-1700), devenu Charles II d'Espagne, roi d'Espagne et d'une partie de l'actuelle Italie.
 Charles V du Maine.

Charles 05

eo:Karolo (regantoj)#Karolo la 5-a